Łętowo ist der Name von vier Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Łętowo (Piecki) (ehemals Lentag, Kreis Sensburg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Łętowo (Bodzanów)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Łętowo (Choczewo) (ehemals Lantow, Kreis Lauenburg/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Łętowo (Sławno) (ehemals Lantow, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch: Krajewo-Łętowo, Łętowo-Dąb